Hans Nowack ist der Name folgender Personen:
* Hans Nowack (Maler) (1866–1918), österreichischer Maler und Innenarchitekt
 Hans Nowack (Sänger) (1931–2022), deutscher Sänger (Bass) 

Siehe auch:
 Hans Nowak
 Hans Noack